Бирюля (Куру-Айры) — река в России, протекает по Майминскому району Республики Алтай. Устье реки находится в 39 км от устья реки Маймы по левому берегу. Длина реки составляет 16 км. Образуется при слиянии речек Карача и Ярунду.

Притоки 
 Тулугон (левый)
 Карасучек (левый)
 Акая (левый)
 Кызылташ (левый)
 Пихтовый (правый)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Катунь, речной подбассейн реки — Бия и Катунь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Код объекта в государственном водном реестре — 13010100312115100007166.

Примечания 

Притоки Маймы
Реки Майминского района